Bosznia-Hercegovina
Studenci falu Ljubuški községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban
Studenci falu Nevesinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Studenci falu Teslić községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Studenci falu Lovreć községben, Split-Dalmácia megyében
Studenci falu Perušić községben, Lika-Zengg megyében

 Szlovénia
Studenci Maribor város kerülete